3 miejscowości w Polsce: 
 Giżyce – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów 
 Giżyce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów 
 Giżyce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną

Linki zewnętrzne